James Wharton (1813-1856) – angielski bokser
 James Edward Wharton (1894-1944) – amerykański oficer
 James Ernest Wharton (1899-1990) amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 James Wharton (ur. 1984) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin, później Izby Lordów